Крофордвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Джорджии.
  — поселение во Флориде.

См. также 
 Кроуфорд
 Крофордсвилл